Tschernizyno () ist der Name russischer Orte:

 Tschernizyno (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Tschernizyno (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Tschernizyno (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Tschernizyno (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Tschernizyno (Grjasowez), Dorf im Rajon Grjasowez, Oblast Wologda
 Tschernizyno (Kirillow), Dorf im Rajon Kirillow, Oblast Wologda